Die EBS Dayton Open 2006 fanden vom 25. bis 29. Januar 2006 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 40.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Peter Nicol, der nicht erneut teilnahm. Das Endspiel gewann John White gegen Ramy Ashour, der erst über die Qualifikation ins Hauptfeld kam, mit 11:5, 11:3 und 11:6.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robert McFadzean einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006